Франц I од Сицилије () био је краљ Напуља и Сицилије, од 4. јануара 1825. до своје смрти.

Рођен је 20. августа 1777, као син Фердинанда I од Сицилије и Марије Каролине Аустријске, ћерке аустријске царице Марије Терезије и Франца I. Пуно име му је Francesco Gennaro Giuseppe Saverio Giovanni Battista. Оженио се први пут са његовом рођаком Маријом Клементином од Аустрије. С њом је имао једну кћи:
 Каролина од Напуља и Сицилије (1798—1870)

Други пут се оженио с Маријом Изабелом од Шпаније, с којом је имао тринаесторо деце:
 Фердинанд (1800—1801)
 Лујза Шарлота од Напуља и Сицилије (1804—1844)
 Марија Кристина од Две Сицилије (1806—1878)
 Фердинанд II од Сицилије (1810—1859)
 Чарлс Фердинанд од Капуе (1811—1862)
 Леополд од Сиракузе (1813—1860)
 Марија Антонија од Две Сицилије (1814—1898)
 Антонијо од Лечеа (1816—1843)
 Марија Амалија од Две Сицилије (1782—1866)
 Марија Каролина од Две Сицилије (1820—1861)
 Тереза Кристина од Две Сицилије (1822—1889)
 Лујс од Акиле (1824—1897)
 Франц од Трапанија (1827—1892)

Краљ Франц је преминуо 8. новембра 1830.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1777.
Умрли 1830.
Краљеви Напуља
Краљеви Сицилије